Walworth County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Walworth County (South Dakota)
Walworth County (Wisconsin)